Тре́тя осо́ба — термін з права та лінгвістики.

Юриспруденція 
 Третя особа — в матеріальному праві — особа, яка не є стороною в зобов'язанні, але на підставі закону чи договору набуває прав у такому зобов'язанні.
 Третя особа — у процесуальному праві — учасник процесу, що не є позивачем або відповідачем, але вступає до спору для захисту особистих суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.

Лінгвістика 
 Третя особа — в лінгвістиці — особа, яка не бере участі у процесі комунікації.

Див. також 
 Гіпотеза ефекту третьої особи
 Шутер від третьої особи

Посилання 
 Треті особи  //